GUZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guarapari (ES) (Brasile)